Unser ist der Familienname folgender Personen:

 Al Unser (1939–2021), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Al Unser junior (* 1962),  US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Al Unser III (* 1983),  US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Bobby Unser (1934–2021), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jerry Unser (1932–1959),  US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Johnny Unser (* 1958), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Louis Unser (1896–1979),  US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Kimberley Unser (* 1985), deutsche Köchin
 Robby Unser (* 1968),  US-amerikanischer Automobilrennfahrer

Unser steht für:

 Toyota Unser, ein Automodell

Siehe auch

 Unzer